Bezirksklasse 1933/34 bezeichnet:

 Bezirksklasse Halle-Merseburg 1933/34
 Bezirksklasse Magdeburg-Anhalt 1933/34
 Bezirksklasse Thüringen 1933/34
 Fußball-Bezirksklasse Dresden-Bautzen 1933/34
 Fußball-Bezirksklasse Leipzig 1933/34
 Fußball-Bezirksklasse Mittelrhein 1933/34
 Fußball-Bezirksklasse Niederrhein 1933/34
 Fußball-Bezirksklasse Ostpreußen 1933/34
 Fußball-Bezirksklasse Pommern 1933/34
 Fußball-Bezirksklasse Westfalen 1933/34

Siehe auch:

 Fußball-Bezirksklasse (1933–1945)